Другий чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 22 серпня 1993 по 2 липня 1994 року. У ньому взяли участь 87 команд, які були розділені на 6 зон.

Зона 1 
Підсумкове становище команд

Найкращі бомбардири:  (ФК «ЛАЗ» Львів),  («Лада» Чернівці) — 19.

Зона 2 
Підсумкове становище команд

В першому колі команда «Сокіл» виступала під назвою «Лисоня». Команда «Цементник» після першого кола знялася із змагань.

Найкращий бомбардир:  («Адвіс» Хмельницький) — 27.

Зона 3 
Підсумкове становище команд

Найкращі бомбардири:  («Трансімпекс» Вишневе),  («Сула» Лубни),  («Будівельник» Суми) — 16.

Зона 4 
Підсумкове становище команд

Команди «Локомотив» і «Металург» після першого кола знялися із змагань.

Найкращий бомбардир:  («Кристал» Торез) — 17.

Зона 5 
Підсумкове становище команд

Команда «Шахтар» (Шахта Лідієвка, Донецьк) в першому колі мала назву «Колос» і представляла Олександрівку.

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Горлівка) — 17.

Зона 6 
Підсумкове становище команд

Команда «Колос» (Осокорівка) за систематичні неявки після першого кола знята з розіграшу. Команда «Море» після першого кола знялася із змагань.

Найкращий бомбардир:  («Бірзула» Котовськ) — 18.

Підсумки 
Здобули путівки в перехідну лігу команди, які зайняли перші два місця в зонах: 
 ФК «ЛАЗ» (Львів), «Лада» (Чернівці)
 «Адвіс» (Хмельницький), «Керамік» (Баранівка)
 «Трансімпекс» (Вишневе), «Сула» (Лубни)
 «Авангард» (Ровеньки), «Вагонобудівник» (Кременчук)
 «Металург» (Новомосковськ), «Шахтар» (Горлівка)
 «Таврія» (Новотроїцьке), «Дністровець» (Білгород-Дністровський)

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994
 Кубок України з футболу 1993—1994

Джерела 
 Чемпіонат України серед КФК 1993/94 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины. Любительская лига 1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1993 у футболі
1994 у футболі
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті